

Форт-Кент — місто, штат Мен
 Форт-Кент — переписна місцевість, штат Мен